Ива́н Алекса́ндров: Александров, Иван Васильевич (1932—2010) — русский писатель, поэт и прозаик.
 Александров, Иван Гаврилович (1875—1936) — советский инженер, экономист и экономико-географ.
 
 
 Александров, Иван Яковлевич — русский военачальник, генерал-майор.